Callisto steht für:

 Callisto (Band), finnische Metal-Band
 Callisto (Schmetterling), Schmetterlingsgattung innerhalb der Familie der Miniermotten
 Callisto-Kliffs auf der Alexander-I.-Insel, Antarktis
 San Callisto, Titelkirche in Rom
 Callisto, Projektname der Version 3.2 von Eclipse (IDE)
 Callisto, italienische Form des männlichen Namens Calixt
 Callisto (Rakete), Akronym für Cooperative Action Leading to Launcher Innovation in Stage Toss-back Operations, experimentelle einstufige Rakete

Callisto ist der Familienname folgender Personen:

 Andronico Callisto, byzantinischer Gelehrter und Gräzist

Siehe auch:

 Kallisto
 La Calisto, Oper von Francesco Cavalli